Зерубавель (Зоровавель; евр. Зеруббабель — «семя Вавилона»; «рожденный в Вавилоне»; ):

Персоналии
 Зерубавель — персидский наместник Иудеи; вождь иудеев при их возвращении из вавилонского плена.
 Зерубавель — псевдоним редактора журнала партии Бунд «Jüdischer Arbeiter» («Юдишер арбайтер», «Еврейский рабочий») с окт. 1909 года по апр. 1910.
 Зерубавель, Эвиатар (род. 1948) — израильско-американский социолог.
 Зерубавель, Яаков (1886—1967) — сионистский деятель и публицист, один из основателей «Поалей Цион».

В культуре
 «Зерубавель» (1887) — палестинофильская драма М. Лилиенблюма (1843—1910).

См. также 
 Храм Зоровавеля (516 — 20 до н. э.)
 «Апокалипсис Зерубабеля» (нач. VII века)

Примечания